

Верещиця — село, Томашівський повіт, Люблінське воєводство

Верещиця — річка в Україні, ліва притока Дністра
 Верещиця — село, Львівська область, Яворівський район